Того року турнір проводився вперше.

Менді Мінелла здобула титул, у фіналі перемігши Полону Герцог з рахунком 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Анна Кароліна Шмідлова (1-ше коло)
  Варвара Лепченко (2-ге коло)
  Чжан Шуай (1-ше коло)
  Нао Хібіно (півфінал)

  Ана Конюх (півфінал, знялась)
  Курумі Нара (1-ше коло, знялась)
  Полона Герцог (фінал)
  Патрісія Марія Тіг (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Тереза Мрдежа (чвертьфінал)
  Тена Лукас (1-ше коло)
  Анна Кароліна Шмідлова (1-ше коло)

  Іпек Сойлу (2-ге коло)
  Ана Врлич (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Croatian Bol Ladies Open
Тур WTA 2016